Naret ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Naret (1914–1991), belgischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Johann Naret-Koning (1838–1905), niederländischer Violinist